Vytrvalostní závod mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal ve čtvrtek 13. února v lyžařském středisku v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura nedaleko Krasné Poljany. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 18.00 místního času UTC+4 (15.00 hodin SEČ).

Obhájcem prvenství byl Nor Emil Hegle Svendsen, který v závodě obsadil sedmé místo.

Vítězem se stal francouzský biatlonista Martin Fourcade, pro kterého to byla už třetí medaile ze ZOH a z toho druhá zlatá. Druhý skočil německý závodník Erik Lesser, pro kterého to byla první stříbrná medaile na olympiádě. Bronz bral Rus Jevgenij Garaničev.

Výsledky

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2014